Petersius est un genre de poissons de la famille des Alestidae.

Liste d'espèces 
Selon :

 Petersius conserialis Hilgendorf, 1894

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Characiformes
Characiformes (nom scientifique)
Alestidae